John McMichael ist der Name folgender Personen:

* John McMichael (Mediziner) (1904–1993), britischer Mediziner
 John McMichael (Politiker) (1948–1984), nordirischer Politiker (UDP) und Paramilitär